Орловский сельский округ

Казахстан

Акмолинская область 

 Орловский сельский округ Есильского района

Павлодарская область 

 Орловский сельский округ Щербактинского района